Municipio de Junction puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Junction (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Junction (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage.